Il singolare  del Knoxville Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Taylor Dent era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Kei Nishikori ha battuto in finale Robert Kendrick 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Ryan Sweeting (primo turno)
  Donald Young (primo turno)
  Kei Nishikori (campione)
  Peter Luczak (primo turno)

 Marinko Matosevic (ritiro)
 Robert Kendrick (finale)
 Carsten Ball (secondo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Knoxville Challenger 2010